Józef I – stryj Heroda Wielkiego
 Józef I Galezjotes – patriarcha Konstantynopola 1267-1275
 Józef I Habsburg – cesarz rzymsko-niemiecki 1705-1711
 Józef I Reformator – król Portugalii 1750-1777